Krakow eller Kraków kan avse:

 Stadsstaten Krakow – en stadsstat som skapades genom Wienkongressen från 1815 till 1846
 Storhertigdömet Krakow – ett österrikiskt hertigdömet 1846–1918
 Kraków złoty – den valuta som användes i Stadsstaten Kraków från 1835 till 1847

Geografi
Kraków – stad i södra Polen
 Kraków-Balices flygplats – en internationell flygplats i Kraków
 Kraków Główny –  centralstationen i Kraków
Krakow am See – stad i norra Tyskland
 Kraków Peninsula – en udde i Antarktis

Personer
Stanislaus av Kraków (1030–1079), en polsk biskop och martyr
Mårten Krakow (~1616), krigare
 Hans Krakow (–1671), son till Mårten Krakow
 Catharina Krakow (1605/1610–1672), en svensk bryggmästare
 Cecilia Krakow (1603/1610–1675), en svensk författare och pantlånare